Джон Ба́кен, 1-й барон Твидсмур (, английское произношение , шотландское ; также встречается передача Бо́хан, Бью́кен, Бушан, Бучан; , Перт (Соединённое королевство) — , Монреаль (Квебек)) — британский государственный деятель, издатель и писатель, пятнадцатый генерал-губернатор Канады с 1935 по 1940 год, автор романов, в частности, «».

Биография 
Сын кальвинистского пастора. Младшая сестра ― Анна, писательница, более известная под псевдонимом О. Дуглас. В 1892 году поступил в Университет Глазго. Там начались его литературные опыты. Он публиковал многочисленные статьи и рассказы в периодических изданиях, в их числе Blackwood’s Magazine, Macmillan's Magazine и The Gentleman’s Magazine (в котором в августе 1893 года была напечатана его первая статья «Рыбалка в тихом омуте»). Тогда же он написал первый роман «Sir Quixote of the Moors» (1895), который посвятил профессору Гилберту Мюррею.

Свою профессиональную карьеру начал как адвокат в Лондоне. Став секретарём лорда Мильнера, он в течение двух с половиной лет сопровождал его в Южной Африке в разгар Бурской войны между британцами и колонистами голландского происхождения. Этот яркий опыт скажется впоследствии на его писательской работе.

Вернувшись в Лондон, он стал работать в издательстве у Нельсона. В 1915 году он начал заниматься журналистикой, что более соответствует его темпераменту и желанию показать жизнь и страдания людей. Всю Первую мировую войну он прошёл в качестве корреспондента «Таймс».

Одновременно занимаясь профессиональной и политической деятельностью, он написал много книг. Он публиковал биографии («Вальтер Скотт», «Оливер Кромвель» и «Юлий Цезарь»), очерки (о шотландской церкви и британских колониях в Африке), автобиографические тексты и шпионские романы: «39 ступеней» (1915, где впервые появляется персонаж Ричард Хэнней; в 1935 году роман был экранизирован Альфредом Хичкоком), «Электростанция» (1916), «Три заложника» (1928), «Отец Жан».

В 1927 году Джон Бакен стал членом Палаты общин. В 1935 году он был назначен генерал-губернатором Канады. 11 февраля 1940 года Бакен скончался от последствий инсульта и черепно-мозговой травмы при падении. На этом посту его заменил главный судья Верховного суда Канады Лаймен Пур Дафф, действовавший в качестве администратора правительства.

Библиография 
Автобиография:  (1940)

Исторические биографии:
 Oliver Cromwell
 Augustus
 Montrose (Мемориальная премия Джеймса Тейта Блэка)

Романы и повести:
 Отец Жан (Prester John)
 Электростанция (The Power House, 1916)
  (The Thirty Nine Steps, 1915)
 Greenmantle
 Mr Standfast
 The Courts of the Morning
 The Path of the King
 Huntingtower
 The Gap in the Curtain
 Midwinter
 Три заложника (The Three Hostages, 1928)
 John Macnab
 The House of the Four Winds
 Lake of Gold
 A Prince of the Captivity
 The Dancing Floor
 Witch Wood
 The Runagates Club
 Castle Gay
 The Blanket of the Dark
 The Free Fishers
 The Island of Sheep
 The Half-Hearted
 The Moon Endureth
 Sick Heart River

Исторические очерки, памфлеты:
 Canadian Occasions
 The King’s Grace
 Homilles and Recreation
 The Interpreter’s House

Сказка для детей: The magic Walking Stick

См. также 
 Список генерал-губернаторов Канады

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте генерал-губернатора

Выпускники университета Глазго
Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века
Журналисты Великобритании
Генерал-губернаторы Канады
Бароны Твидсмур
Авторы исторических романов
Писатели-фантасты Великобритании
Писатели-фантасты Канады
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Йельского университета
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка